

Patronyme 

 Alois Brunner (1912-2001), criminel de guerre nazi ; 
 Arnold William Brunner (1857-1925), architecte américain ; 
 Bernd Brunner (né en 1964), écrivain allemand ;
 Christiane Brunner (née en 1947), femme politique et avocate suisse ;
 Christoph Brunner (né en 1969), ténor suisse ;
 Damien Brunner (né en 1986), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Didier Brunner, producteur de films français ;
 Dominique Brunner, productrice de cinéma française ;
 Edouard Brunner (1932-2007), ambassadeur et diplomate suisse ;
 Eduard Brunner (1939-2017), clarinettiste suisse ;
 Emil Brunner (1889-1966), théologien protestant suisse ;
 Fernand Brunner (1920-1991), philosophe suisse ;
 Franz Brunner (1913-1991), joueur de handball autrichien ;
 Georg Brunner (1897-1959), joueur de hockey sur gazon allemand ;
 Heinrich Brunner (1840-1915), historien allemand ;
 Johann Conrad Brunner (1653-1727), anatomiste suisse ;
 John Brunner (1934-1995), écrivain britannique de science-fiction ;
  ;
 Karl-Heinz Brunner (né en 1953), politicien allemand ;
 Luise Brunner (née en 1908), gardienne SS ;
 Martin Brunner (né en 1963), footballeur suisse ;
 Mary Brunner (née en 1943), première compagne de Charles Manson ;
 Melitta Brunner (1907-2003), patineuse artistique autrichienne ;
 Norbert Brunner (né en 1942), évêque catholique suisse ;
 Otto Brunner (1898-1982), historien autrichien ;
 Pascal Brunner (1963-2015), imitateur, animateur de télévision et acteur français ;
 Robert F. Brunner (né en 1938), compositeur américain, principalement pour les films Disney ;
 Stephanie Brunner (née en 1994), skieuse alpine autrichienne ; 
 Sibylle Brunner (1939-), actrice suisse ;  
 Thomas Brunner (1821-1874), explorateur britannique de la Nouvelle-Zélande ;
 Thomas Brunner (1960-), personnalité politique suisse ;
 Toni Brunner (1974-), personnalité politique suisse ;
 Ursel Brunner (née en 1941), nageuse allemande ;
 Vanesa Magar Brunner (1971-), scientifique mexicaine ;
 William Otto Brunner (1878-1958), astronome suisse ;
 Zyg Brunner (1878-1961), illustrateur polonais.

Toponyme 

 Brunner, ville de l'Île du Sud ;

Sur la lune
 Brunner, nom d'un cratère lunaire (en hommage à William Otto Brunner)

Autre 
 Portrait d'Irma Brunner, tableau d'Édouard Manet, conservé au musée d'Orsay, à Paris

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien